Rejony w Rosji:

 Rejon pawłowski (Kraj Ałtajski)
 Rejon pawłowski (Kraj Krasnodarski)
 Rejon pawłowski (obwód niżnonowogrodzki)
 Rejon pawłowski (obwód uljanowski)
 Rejon pawłowski (obwód woroneski)